Grain – termine anglofono corrispondente al grano
Grain – cifrario militare
GRAIN – organizzazione internazionale, il cui acronimo sta per Genetic Resources Action International
Isle of Grain – villaggio del Regno Unito